Springfield har flere betydninger:
 Springfield er en fiktiv by i tv-serien The Simpsons. Se Springfield (The Simpsons).
 Springfield er et bynavn i flere lande:
 Springfield, Skotland
 Springfield, Canada
 Springfield, England
 Springfield, Australien, en syd-vestlig forstad til Brisbane, Australien.
 Springfield er et meget brugt bynavn i USA:
 Springfield, Arkansas
 Springfield, Florida
 Springfield, Georgia
 Springfield, Illinois
 Springfield, Louisiana
 Springfield, Massachusetts
 Springfield, Michigan
 Springfield, Minnesota
 Springfield, Missouri
 Springfield, Nebraska
 Springfield, New Hampshire
 Springfield, New Jersey
 Springfield, New York
 Springfield, Ohio
 Springfield, Oregon
 Springfield, Pennsylvania
 Springfield, South Dakota
 Springfield, Tennessee
 Springfield, Vermont
 Springfield, Virginia
 Springfield, Wisconsin
 Springfield Township, Michigan
 Springfield Township, New Jersey
 Springfield Township, Pennsylvania